Hunterston steht für:
 Kernkraftwerk Hunterston, Schottland
 Hunterston Castle, Burg in Schottland

Siehe auch:
 Hunterstonfibel